Toponímia:
 Pedrós (partida), partida de l'Horta de Lleida, que pertany a la ciutat de Lleida
 Pedrós (Santa Maria de Merlès), masia al terme municipal de Santa Maria de Merlès (Berguedà) 
 El Pedrós (Castellterçol), masia al nord-oest del terme municipal de Castellterçol (Moianès)
 El Pedrós (Collsuspina), edifici casa al terme de Collsuspina (Moianès) 
 Casanova de Pedrós, casa al terme de Collsuspina (Moianès)
 Pic Pedrós, muntanya al sud-oest del Massís del Carlit, al límit en el terme comunal d'Enveig, de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord
 Puig Pedrós, diversos indrets
 Sant Amanç de Pedrós, església a prop del mas Pedrós al terme municipal de Santa Maria de Merlès (Berguedà) 
 Serra de Pedrós, serra entre els municipis d'Artesa de Segre i d'Oliola a la comarca de la Noguera
 Serrat del Pedrós, serra al municipi de la Vall de Bianya a la comarca de la Garrotxa
 Tossal de Pedrós, muntanya al municipi d'Albatàrrec, a la comarca catalana del Segrià
 Biografies:
 Alexandre Pedrós i Abelló (Barcelona, 1940- 2010), economista i polític català
 Dolors Pedrós Company (Carcaixent, 1955), editora valenciana, gerent d'Edicions 96 des dels seus inicis 
 Jaume Pedrós (la Fuliola, 1958/59 - 2017), dibuixant català
 Ramon Pedrós Martí (Lleida, 1947 - Cambrils, 2021), periodista, editor, poeta, assagista i professor universitari català
 Xavier Pedrós i Cortasa (la Sentiu de Sió, Noguera, 1955), diplomat en sociologia i diplomat en magisteri, president de la Fundació Marianao